Verkstadsgatan kan avse:
Verkstadsgatan, Göteborg, en gata i stadsdelen Inom Vallgraven i Göteborg.
Verkstadsgatan, Stockholm, en gata på Södermalm i Stockholm.